Mokrice je lahko:

 Mokrice - Hrvaška
 Mokrice Miholečke - Hrvaška
 grad Mokrice - Očina Brežice